People’s Political Party steht für folgende Parteien:

 People's Political Party (Jamaika) 
 People’s Political Party (St. Vincent und die Grenadinen)